Hydrodamalis spissa (морська корова Такікава) — вимерлий травоїдний морський ссавець пізнього пліоцену, який був близьким до нещодавно вимерлої морської корови Стеллера (H. gigas). У 1988 році на Хоккайдо були виявлені скам'янілості морських корів, але спочатку їх приписували морській корові Такікава, нещодавно описаний вид, хоча деякі вчені вважають цей таксон синонімом морської корови Куеста (H. cuestae). Невідомо, чи була морська корова Такікава просто місцевим варіантом морської корови Куеста чи зовсім окремою лінією. Проте морська корова Стеллера й морська корова Такікава мають більше морфологічної подібності, ніж морська корова Такікава та морська корова Куеста.

Примітки 

Фауна пліоцену